Diamond Head, brit együttes
 Diamond Head, a brit Diamond Head együttes hetedik stúdióalbuma
 Diamond Head, japán együttes
 Diamond Head, Phil Manzanera-album
 Diamond Head 1962-ben bemutatott amerikai film, rendezte: Guy Green
 Diamond Head, a Pawapuro Production videójáték-fejlesztő cég egyik korábbi neve
 Diamond Head, tufakúp Hawaiin